Parka: genere di piante estinte del Devoniano inferiore.
Parka: tipo di abbigliamento, sinonimo di anorak.